310-я чехословацкая эскадрилья (, ) — формирование (эскадрилья) Королевских ВВС Великобритании, состоявшее из чехословацких добровольцев и участвовавшее во Второй мировой войне. Позывные пилотов этой эскадрильи начинались с букв NN.

История 
Набор добровольцев в эскадрилью начался в Даксфорде официально 10 июля 1940 года: эта эскадрилья стала первой иностранной эскадрильей в ВВС Великобритании во время Второй мировой. Большую часть добровольцев составили бежавшие от нацистов чехи и словаки. Эскадрилья изначально использовала истребители Hawker Hurricane I.

Первым командиром 310-й эскадрильи был Дуглас Блэквуд, который набрал опытных пилотов. Уже за месяц эскадрилья стала полноценной частью ВВС Великобритании в составе 12-й истребительной группы и Даксфордского большого авиакрыла. В ходе Битвы за Британию лётчики 310-й эскадрильи одержали 37 официальных побед.

С 1941 года эскадрилья стала совершать вылеты за пределы Ла-Манша и сопровождать бомбардировщики. В марте 1941 года на вооружение поступили новые «Харрикейны II», в июле 1941 года эскадрилья перелетает на базу Дайс в Шотландии для отдыха и получает в своё распоряжение Supermarine Spitfire моделей IIa и Vb в октябре 1941 года. В декабре 1941 года эскадрилья снова перешла к оборонительным операциям с базированием в Корнуолле, отдыхая снова в июне 1943 года в течение трёх месяцев в Шотландии.

В 1944 году чехословацкая 310-я получает уже самые современные «Спитфайры IX», переквалифицировавшись в истребительно-бомбардировочную эскадрилью в составе 134-го авиакрыла. Она участвовала в бомбардировках и наземных атаках во время высадки в Нормандии, а конец войны провела, патрулируя побережья Бельгии и Нидерландов. Общее число побед достигло 52 к концу войны, причём в 4 случаях лётчики сбили немецкие «летающие бомбы» V-1.

7 августа 1945 года эскадрилья перелетела в Хильдесхайм, а оттуда в Прагу, где вошла в состав ВВС Чехословакии. Официально расформирована 15 февраля 1946 года.

Задействованные самолёты

Память 
 Памятник крылатого льва

В массовой культуре 
310-я эскадрилья упоминается в песне «Aces in Exile» шведской пауэр-метал группы Sabaton.

Примечания

Литература 
 Halley, James J. The Squadrons of the Royal Air Force & Commonwealth, 1918-1988. Tonbridge, Kent, UK: Air-Britain (Historians) Ltd., 1988. ISBN 0-85130-164-9.
 Hurt, Zdenek. In Focus: Czechs in the RAF. Walton on Thames, Surrey, UK: Red Kite, 2004. ISBN 0-9538061-9-7.
 Jefford, Wing Commander C.G. MBE, BA, RAF (Retd.). RAF Squadrons, A Comprehensive Record of the Movement and Equipment of all RAF Squadrons and their Antecedents since 1912. Shrewsbury, UK: Airlife Publishing, 1988 ISBN 978-1-85310-053-6 (Второе издание: 2001, ISBN 978-1-84037-141-3).
 Polak, Tomas and Jiri Rajlich. No. 312 (Czechoslovak) Squadron, 1940-45: Hurricane, Spitfire. France: WWW.RAF-in-Combat.com, 2008. ISBN 978-2-9526381-5-9.
 Rawlings, John D.R. Fighter Squadrons of the RAF and their Aircraft. London: Macdonald and Jane's (Publishers) Ltd., 1969 (new edition 1976, reprinted 1978). ISBN 0-354-01028-X.

Ссылки 

 Official history of no. 310 squadron 
 No. 310 (Czechoslovak) Squadron RAF movement and equipment history 
 Aircraft and markings of no. 310 squadron 
 About Czech airmen who served in the RAF 

Вооружённые силы Чехословакии во Второй мировой войне
Военно-воздушные силы Великобритании
Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1940 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1946 году